Friendly (Maryland)
Friendly (Virgínia Ocidental)

Desambiguação